La stagione 1956-57 dei Boston Celtics fu l'11ª nella NBA per la franchigia.

I Boston Celtics vinsero la Eastern Division con un record di 44-28. Nei play-off vinsero la finale di division con i Syracuse Nationals (3-0), vincendo poi il titolo battendo nella finale NBA i St. Louis Hawks (4-3).

Roster

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Stagione 1956-1957 delle squadre di pallacanestro
1956-1957